Ле́кович — сербская фамилия. Известные носители:

 Лекович, Драгое — Драгое Лекович (; 21 октября 1967) — югославский футболист, вратарь.
 Лекович, Петар — Петар Лекович (; 23 ноября 1893, Сврачково — 12 июня 1942, Гацко) — югославский партизан, каменщик по профессии, участник Народно-освободительной войны Югославии